Адема́р (Ademar):

Известные носители

Средние века 
 Адемар Шабанский (989—1034) — средневековый хронист.
 Адемар (ум. 926) — граф де Пуатье, граф Лиможа.
 Адемар (ум. после 901) — граф Шалона, граф Дижона.
 Адемар — герцог Сполето, князь Капуи.
 Адемар (ум. 861) — князь Салерно.
 Адемар Монтейльский (ум. 1098) — участник 1-го крестового похода, епископ города Ле-Пюи.

Новое время и современный период 
 Адемар, Альфонс Жозеф (1797—1862) — французский математик.
 Адемар Феррейра де Камарго Нето (род. 1972) — бразильский футболист и спортивный комментатор.